Bofjärden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bofjärden, Kristinestad, Österbotten, 
 Bofjärden, Föglö, , sund mellan Sonnbodalandet och Östersocknen i Föglö
 Bofjärd, havsvik i södra Hummersölandet i Föglö

Se även
Brofjärden
Byfjärden

Robotskapade Finlandförgreningar